Green Bay kan syfta på:

 Green Bay Packers – en professionell klubb i amerikansk fotboll

Geografi

Kanada 

 Green Bay, Newfoundland,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Doubtful Bay (vik i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna),

USA 

 Green Bay, Wisconsin, countyhuvudort, Brown County, 
 Green Bay (Michigansjön), vik, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar